

Вашингтон-Парк — місто, штат Північна Кароліна
 Вашингтон-Парк — селище, штат Іллінойс
 Вашингтон-Парк — переписна місцевість, штат Аризона
 Вашингтон-Парк — переписна місцевість, штат Флорида